Miejscowość w Polsce:
 Miniewicze – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów
Miejscowości na Białorusi:
 Miniewicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Bieławieżski
 Miniewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, rejonie mostowskim, w sielsowiecie Łunna; w II RP – wieś i majątek w gminie Łunna
 Miniewicze – w II RP – folwark w gminie Pruska; obecnie na obszarze rejonu kobryńskiego

Linki zewnętrzne